Ла Папатла има више значења:

 Ла Папатла (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Папатла (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Папатла, Пиједрас Чинас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику